Harding är ett efternamn.

Personer med efternamnet 
 Ann Harding (1902–1981), amerikansk skådespelare
 Bengt Harding Olson (född 1937), svensk jurist och politiker, folkpartist
 Benjamin F. Harding (1823–1899), amerikansk politiker, demokrat, senator för Oregon
 Daniel Harding (född 1975), brittisk orkesterdirigent
 Charles Harding Firth (1857–1936), engelsk historiker
 Florence Harding (1860–1924), amerikansk presidentfru
 Gunnar Harding (född 1940), svensk författare
 Gösta Harding (1906–1976), svensk läkare
 Ian Harding (född 1986), amerikansk skådespelare
 John Harding, adlad baron av Petherton (1896–1989), brittisk militär, guvernör på Cypern
 Josh Harding (född 1984), kanadensisk ishockeymålvakt
 Karl Ludwig Harding (1765–1834), tysk astronom
 Paul Harding (född 1967), amerikansk författare och musiker
 Phyllis Harding (1907–1992), brittisk simmare
 Richard Harding Poff (1923–2011), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Virginia
 Sarah Harding (1981–2021), brittisk sångerska
 Stephen Harding (ca 1059–1134), engelsk-fransk abbot, medgrundare av cisterciensorden 
 Tanya Harding (född 1972), australisk softbollspelare
 Tonya Harding (född 1970), amerikansk konståkare
 Warren G. Harding (1865–1923), amerikansk president
 William Harding Mayes (1861–1939), amerikansk politiker, demokrat, viceguvernör i Texas
 William L. Harding (1877–1934), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Iowa

Engelska efternamn